Woge steht für:

 Wasserwelle

Woge ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Woge (1717–1797), deutscher Maler und Zeichner
 Helmut Woge (* 20. Jahrhundert), deutscher Boxer
 Robert Woge (* 1984), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Wellen und Wogen
 Stille Wasser und Stürmische Wogen
 Vogue